

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zady – część wsi Żeszczynka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Zady – część wsi Terebiń w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowski, w gminie Werbkowice